Bacon steht für:
 Bacon (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bacon, englische Bezeichnung des Frühstücksspecks
 (2940) Bacon, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Bacon (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901)
 Bacon Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1919–1920)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bacon (Idaho), im Adams County
 Bacon (Indiana), im Orange County
 Bacon (Mississippi), im Chickasaw County – nicht mehr existent
 Bacon (Missouri), im Moniteau County
 Bacon (Ohio), im Coshocton County
 Bacon (Texas), im Wichita County
 Bacon (Washington), im Grant County
 Bacon County, Verwaltungseinheit in Georgia

Siehe auch: